Баккуш (, ) — фамилия.

 Баккуш, Лотфи (1973—1999) — тунисский футболист.
 Баккуш, Слахеддин (1883—1959) — тунисский политик.
 Баккуш, Тайеб (род. 1944) — тунисский политик.
 Баккуш, Фетхи (род. 1960) — тунисский легкоатлет.
 Баккуш, Хаши (1916—2008) — тунисский писатель.
 Баккуш, Хеди (1930—2020) — тунисский политик.